Formula Atlantic sezona 1977 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 22. majem in 25. septembrom 1977.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

1977 v športu
1977